Sanudo
 Guglielmo Sanudo
 Niccolo Sanudo Spezzabanda